Grétarsson è un patronimico islandese.

Può riferirsi alle seguenti persone:
 Arnar Grétarsson – ex calciatore islandese
 Hjorvar Grétarsson – grande maestro di scacchi islandese
 Daníel Leó Grétarsson – calciatore islandese
 Sigurður Grétarsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese